Дискография британской группы Sade насчитывает 6 студийных и 2 концертных альбомов, 2 сборника, 2 мини-альбом и 23 сингла.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы (Extended plays)

Синглы

Видеоклипы 
Источники: сайт группы и mvdbase.com.

Примечания

Ссылки 
 

Sade
Sade